Příjmení Bouda, přechýleně Boudová, nese více osobností:

 Alois Bouda (1867–1934) – český malíř a výtvarný pedagog
 Cyril Bouda (1901–1984) – český malíř, ilustrátor a profesor na Karlově univerzitě (syn Aloise)
 Jakub Bouda (* 1973) – český spisovatel a fejetonista
 Jaroslav Bouda (1898–1919) – český kreslíř a malíř (syn Aloise)
 Jiří Bouda (1934–2015) – český grafik, malíř a ilustrátor (syn Cyrila)
 Leoš Bouda (* 1970) – český celník
 Pavel Bouda – český novinář
 Tomáš Bouda (* 1984) – český jazzový a rockový kytarista

ženy
 Anna Boudová Suchardová (1870–1940) – česká malířka květin, keramička a textilní výtvarnice (manželka Aloise)
 Jana Boudová (1931–2001) – česká grafička, (manželka Jiřího)
 Nela Boudová (* 1967) – česká herečka

Externí odkazy 
 

Česká příjmení